Arttu Ilomäki (né le  à Tampere, en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Ilves, Ilomäki fait ses débuts professionnels avec l'autre équipe majeure de Tampere, le Tappara, en 2010. En 2016, il remporte le Kanada-malja avec le Tappara. Le , il signe un contrat avec le Luleå HF.

Carrière internationale 
Ilomäki représente la Finlande au niveau international. Il participe à ses premières sélections durant la campagne 2018-2019. En 2019, il participe à son premier championnat du monde sénior.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2006-2007 || Ilves U16 || Jr. C SM-sarja Q || 11|| 5|| 13|| 18|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2006-2007 || Ilves U16 || Jr. C SM-sarja || 13|| 5|| 12|| 17|| 6|| 6|| 4|| 3|| 7|| 0
|-
| 2007-2008 || Ilves U18 || Jr. B SM-sarja Q || 3|| 1|| 1|| 2|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008 || Tappara U18 || Jr. B SM-sarja Q || 4|| 1|| 0|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008 || Tappara U18 || Jr. B SM-sarja || 24|| 7|| 8|| 15|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009 || Tappara U18 || Jr. B SM-sarja Q || 8|| 2|| 10|| 12|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009 || Tappara U18 || Jr. B SM-sarja || 26|| 10|| 19|| 29|| 57|| 2|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2008-2009 || Tappara U20 || Jr. A SM-liiga || 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 6|| 1|| 1|| 2|| 4
|-
| 2009-2010 || Tappara U20 || Jr. A SM-liiga || 41|| 6|| 15|| 21|| 28|| 10|| 6|| 12|| 18|| 20
|-
| 2010-2011 || Tappara U20 || Jr. A SM-liiga || 35|| 20|| 24|| 44|| 52|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011 || Tappara || Liiga || 2|| 0|| 1|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || Tappara U20 || Jr. A SM-liiga || 41|| 21|| 34|| 55|| 36|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || Tappara || Liiga || 14|| 4|| 7|| 11|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || Lempäälän Kisa || Mestis || 4|| 0|| 2|| 2|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Lukko Rauma || Liiga || 46|| 2|| 6|| 8|| 8|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2013-2014 || Tappara || Liiga || 18|| 1|| 1|| 2|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Lempäälän Kisa || Mestis || 25|| 12|| 24|| 36|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Kalevan Pallo || Liiga || 21|| 4|| 7|| 11|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Kalevan Pallo || Liiga || 46|| 4|| 17|| 21|| 8|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2015-2016 || Tappara || Liiga || 50|| 15|| 18|| 33|| 10|| 14|| 0|| 2|| 2|| 0
|-
| 2016-2017 || Tappara || Liiga || 23|| 2|| 5|| 7|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || Kalevan Pallo || Liiga || 31|| 6|| 15|| 21|| 6|| 18|| 2|| 6|| 8|| 2
|-
| 2017-2018 || Lukko Rauma || Liiga || 49|| 13|| 24|| 37|| 45|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2018-2019 || Lukko Rauma || Liiga || 60|| 13|| 32|| 45|| 28|| 7|| 3|| 3|| 6|| 4
|-
| 2019-2020 || Luleå HF || SHL || 45|| 6|| 17|| 23|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || HV 71||SHL || 35|| 6|| 11|| 17|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || Luleå HF ||SHL || 15|| 3|| 1|| 4|| 0|| 5|| 1|| 1|| 2|| 2

Au niveau international 

| 2018-2019 || align="left"|International || 13 || 4 ||6 || 10 || 0 || +4 || align="left"|
|-
| 2019 || align="left"|Championnat du monde || 5 || 1 || 1 || 2 || 0 || 0 || align="left"|  Médaille d'or

Références 

Naissance en juin 1991
Naissance à Tampere
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Tappara
Joueur du Lempäälän Kisa
Joueur du Lukko Rauma
Joueur du KalPa Kuopio
Joueur du Luleå HF
Joueur du HV 71